Camerarius är ett latiniserat efternamn, som burits av bland andra:

 Alexander Camerarius (1665–1721), tysk medicinare och botaniker
 Elias Rudolf Camerarius (1641–1695), tysk medicinare
 Heinrich Camerarius (1547–1601), tysk rättslärd
 
 Ludwig Camerarius (1573–1651), tysk statsman och rättslärd
 Rudolf Jacob Camerarius (1665–1721), tysk medicinare och botaniker